Crossosoma är ett släkte av mångfotingar. Crossosoma ingår i familjen knöldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knöldubbelfotingar
Crossosoma